Caratti ist der Familienname folgender Personen:

 Cristiano Caratti (* 1970), italienischer Tennisspieler
 Francesco Caratti (1620–1677), italienischer Architekt in Böhmen